La Batalla de Orihuela puede referirse a:
La Batalla de Orihuela, librada en 1521 durante la Revuelta de las Germanías.
La Batalla de Orihuela, librada en 1873 durante la Revolución Cantonal.